Чаїр (парк)
 Чаїр (община)